Казаров () — армянская фамилия; русифицированный вариант фамилии . Известные носители:
 Казаров, Олег Владимирович (1937—2019) — советский и российский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Казаров, Семён Арменакович (1927—2000) — советский и российский промышленный деятель и учёный.
 Казаров, Саркис Суренович (род. 1957) — советский и российский учёный-историк.
 Казаров, Сурен Саркисович (1929—1998) — советский и армянский спортсмен и тренер.

См. также 
 
 
 Казара
 Казари